Teatr Nowości w Warszawie
 Teatr Nowości w Krakowie